Beatrice Cenci (film) - horrorfilm uit 1969
 Beatrice Cenci (persoon) - Italiaans vrouw wier leven de inspiratie was voor  meerdere films

Zie ook
 Cenci